Зна́менский переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Знаменский переулок — улица в Великом Новгороде.
 В Москве:
 Большой Знаменский переулок;
 Малый Знаменский переулок.
 Знаменский переулок — улица в Ростове-на-Дону.
 В Томске:
 Знаменский переулок;
 Знаменский переулок — прежнее (до 1927 года) название переулка Войкова.

Украина 
 Знаменский переулок — улица в Днепре.
 Знаменский переулок — улица в Мариуполе.

См. также 
 Знаменская площадь
 Знаменская улица